George Campbell, 6º Duque de Argyll, político Whig e nobre escocês;
 George Campbell, 8º Duque de Argyll, político liberal, escritor e nobre escocês;
 George Ashley Campbell, engenheiro norte-americano;
 George Campbell Scott, ator, cineasta e produtor norte-americano;
 George Harrold Campbell, dentista e jogador de lacrosse canadense.

Desambiguação